Związki chemiczne według pierwiastków – lista wzorów sumarycznych związków chemicznych, których artykuły w Wikipedii zawierają infobox związku chemicznego. Lista uporządkowana jest alfabetycznie według nazw pierwiastków.

Zobacz też 
 lista pierwiastków chemicznych
 zapis Hilla

 
Listy związane z chemią